Lady of the Lake (Dame vom See, Herrin vom See) steht für:

Schiffe:
 Lady of the Lake (Schiff, 1814), Dampfschiff auf der Elbe
 SY Lady of the Lake (Schiff, 1859), Schiff auf dem See Coniston Water
 MY Lady of the Lake (Schiff, 1877), Dampfer auf dem See Ullswater
 Lady of the Lake (Schiff, 1897), Dampfschiff, in Seattle erbaut
 SY Lady of the Lake (Schiff, 1908), Schiff auf dem See Coniston Water
 USS Lady of the Lake (1813), US-amerikanischer Schoner im Britisch-Amerikanischen Krieg

Werke:
 The Lady of the Lake, Gedicht von Walter Scott (1810)
 Lady of the Lake, Lied von Rainbow (Band) (1978)
 The Lady of the Lake (Film), US-amerikanischer Film (1928) 
 Lady of the Lake, Episode der Fantasyserie Merlin – Die neuen Abenteuer, siehe Merlin – Die neuen Abenteuer/Episodenliste #Staffel 2
 Lady of the Lake, Episode der Zeichentrick-Fernsehserie Starla und die Kristallretter

Sonstiges:
 Lady of the Lake, englischer Name von Nimue, mythische Figur aus der Artussage
 LNWR Lady of the Lake Class, britische Lokomotive

Siehe auch: Die Dame vom See